В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Штеффі Граф і Гелена Сукова 7-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Штеффі Граф /  Гелена Сукова (фінал)
 Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чвертьфінал)
 Відсутня

 Бет Герр /  Алісія Молтон (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (чвертьфінал)
 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (півфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA New Jersey